O Veredicto pode referir-se a:

The Verdict - Filme dirigido por Sidney Lumet

O Veredicto - Novela escrita por Franz Kafka

O Veredicto